Ojanperä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), joueur finlandais de football
Olavi Ojanperä (1921-2016), céiste finlandais de course en ligne

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois